Homme du Match est un média sportif digital qui a pour objet principal l'analyse, la notation et l'appréciation des performances des joueurs lors de matchs de football liés aux compétitions nationales françaises, étrangères, et aux compétitions internationales. hommedumatch.fr traite également l'actualité liée au football français et international et notamment l'actualité mercato.

Présentation 
Le site web a été créé en 2014 par Lahcen Senhaji avec la volonté de proposer un portail spécialisé dans l'analyse des matchs de football avec notation des joueurs. Le site revendique 2 millions de pages vues par mois en 2019 et ses informations sont citées par des médias étrangers de référence tels que The Sun, Gazzetta, Noticias Ao Minuto, Diario de Sevilla ou encore le Républicain Lorrain.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel

Média de football